Il singolare maschile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Wesley Moodie che ha battuto in finale Mario Ančić 1-6, 7-68, 6-4.

Teste di serie

 Mariano Puerta (terzo turno)
 Radek Štěpánek (quarti di finale)
 Björn Phau (semifinali)
 Taylor Dent (quarti di finale)
 Mario Ančić (finale)
 Michail Južnyj (secondo turno)
 Wesley Moodie (semifinali)
 Vince Spadea (secondo turno)

 Paradorn Srichaphan (terzo turno)
 Kenneth Carlsen (terzo turno)
 Luis Horna (terzo turno)
 Mario Ančić (terzo turno)
 Gilles Müller (terzo turno)
 Marcos Baghdatis (secondo turno)
 Robin Vik (secondo turno)
 Juan Mónaco (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2005